Molekulska formula -{C25H43N13O10}- se može odnositi na:

 Enviomicin
 Viomicin